Mail kan syfta på:

 Mail – en av de ursprungliga typerna av meddelandebefordran över bland annat Internet., se E-post
 Mail, Ekenäs stad – en ort i Ekenäs  stad i Finland
 Mail – Nato-rapporteringsnamn för flygplanet Beriev Be-12

Post
 Royal Mail – statligt brittiskt postföretag
 Royal Mail Ship (RMS) –  prefix använt av fartyg som transporterar post åt det brittiska postföretaget Royal Mail
 Mail coach – hästdragen vagn avsedd för att leverera post i Storbritannien
 Express Mail Service – ett sätt att skeppa post med flyg
 Mail art – postkonst

Tidningar
 Daily Mail – brittisk
 Cyprus Mail – cypriotisk

Filmer
 Du har mail – en amerikansk romantisk komedi från 1998
 Night Mail – en brittisk dokumentärfilm från 1936

Datorprogram
 Mail (datorprogram) – en e-postklient som ingår i Apples operativsystem Mac OS X
 Windows Live Mail – ett e-postprogram som ingår i Microsofts Windows Live-produkter
 Windows Mail –  e-postklienten i operativsystemet Windows Vista

Studioalbum
 Mail on Sunday – det första studioalbumet av rapparen Flo Rida
 The Mail Man – det andra studioalbumet av rapparen E-40

Musikgrupper
 Air Mail Big Band – en del av föreningen Postorkestern i Stockholm

Tekniska standarder rörande e-post
 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) – det vanligaste kommunikationsprotokollet för att leverera elektronisk post
 Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) – n standard för e-post